Little Blue Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little Blue Township (Kansas)
 Little Blue Township (Nebraska)